Meunasah Baroh (Simpang Keramat), een plaats in Indonesië
Meunasah Baroh (Peudada), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing